Matang Tunong (Lapang), een plaats in Indonesië
Matang Tunong (Samudera), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing